Cihelna může být:
 Cihelna, místo, kde se vyrábí cihly
 Cihelna (Hlavňovice), část obce Hlavňovice v okrese Klatovy
 Cihelna (Pardubice), část města Pardubice v okrese Pardubice
 Cihelna (Hradec Králové), zaniklá osada v královéhradecké místní části Svobodné Dvory
 Akce Cihelna, vzpomínková akce zaměřená na vojenskou historii a vojenskou techniku z 2. světové války

Související články 
 Cihelny

Externí odkazy